Stewartsville (Missouri)
 Stewartsville (New Jersey)